

Mitologia 

 Diore – personaggio della mitologia greca. Nobile troiano della stirpe di Priamo e fratello Amico. Fu ucciso da Turno
 Diore – personaggio della mitologia greca. Figlio di Amarinceo e capo degli Epei, partecipò alla guerra di Troia e fu ucciso da Piroo.
 Diore – personaggio della mitologia greca. Figlio di Eolo. S'innamorò perdutamente della sorella Polimela
 Diore o Dioreo – personaggio della mitologia greca. Padre di Automedonte che fu Auriga di Achille

Altro 
 Diore – gruppo etnico del Brasile, parte dell'etnia Kayapó